

Lokalizacje

Niemcy 
 Eching – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Freising
 Eching – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landshut
 Eching am Ammersee – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landsberg am Lech